Paul Gellings (1927-2018), Nederlands scheikundige
 Paul Gellings (1953), Nederlands dichter, zoon van bovenstaande